Михаи́л Ромм:
 Ромм, Михаил Давидович (1891—1967) — российский и советский футболист, теоретик футбола и тренер-методист, спортивный журналист, переводчик, драматург, двоюродный брат М. И. Ромма.
 Ромм, Михаил Ильич (1901—1971) — советский кинорежиссёр, сценарист и педагог, публицист, театральный режиссёр.
 Ромм, Михаил Наумович (род. 1961) — российский литературный критик, поэт и переводчик, общественный деятель, дизайнер, книжный график. издатель.